«Там, внутри» () — американский кинофильм 1995 года, снятый режиссёром Стивеном Содербергом. Фильм основан на романе Дона Трэйси «Крест-накрест» и его экранизации 1949 года. В фильме использованы такие важные элементы фильмов-нуар, как любовная интрига, неудавшееся ограбление и неожиданная концовка.

Сюжет 

Главный герой Майкл Чемберс, покинувший некогда из-за долгов свой родной город и жену, возвращается на родину, чтобы принять участие в очередной свадьбе матери. Решив остаться, Майкл устраивается на работу вместе со своим новоявленным отчимом, шофёром инкассаторской машины. Также он возобновляет отношения с экс-супругой Рэйчел, в его отсутствие вышедшей замуж за местного бандита Томми Данди. Последний приходит в ярость, когда узнаёт об измене жены, и именно тут у Рэйчел рождается план, который по её мнению поможет им избавиться от всех неприятностей разом. Согласно этому плану, Майкл должен ограбить бронированный автомобиль инкассаторской компании, в которой сам работает.

В ролях 
 Питер Галлахер — Майкл Чамберс
 Элисон Эллиотт — Рэйчел
 Уильям Фихтнер — Томми Данди
 Адам Трези — Дэвид Чемберс
 Джо Дон Бейкер — Клей Хинкл
 Пол Дули — Эд Даттон
 Шелли Дюваль — медсестра
 Элизабет Шу — Сьюзан Криншоу
 Анжанетт Комер — миссис Чамберс
Ричард Линклейтер — Эмбер Дурман

Награды и номинации 
Список номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Литература

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Детективные фильмы США
Неонуар
Фильмы о Великой депрессии
Фильмы США 1995 года